Почётный кинжал СС () или просто Кинжал СС () — награда и парадное оружие СС .

История 
Почётный кинжал СС был введен в декабре 1933 года.

С 17 февраля 1934 года запретили свободную продажу кинжалов СС: оружие заказывалось через Главное управление СС. Кинжал СС был официальной частью униформы, которую носили все полноправные члены СС. Производство кинжалов было приостановлено в 1940 году, однако в частных коллекциях встречаются кинжалы, изготовленные в 1940—1943 годах.

Описание 
Конструкция оружия основана на швейцарском кинжале XVI века. Центр широкого 33-сантиметрового лезвия, похожего на острие копья, имеет ярко выраженное ребро. Вдоль оси лезвия изображен девиз СС Meine Ehre heißt Treue («Моя честь называется верность»).

Крестовина и вершина рукоятки никелированы; ручка была чёрной, инкрустированной серебряным орлом NSDAP и символом СС. Металлические ножны покрыты чёрным глянцевым лаком с посеребренным покрытием и креплением. Кинжал СС был введен в 1933 году, в зависимости от года производства доступны 3 версии:

 Раннее производство (1933—1935): логотип производителя, чёрная ручка из чёрного дерева, рукоятка с римскими цифрами (I — Мюнхен, II — Дрезден, III — Берлин);
 Среднее производство (1936—1938): клеймо производителя с кодом RZM (двойная маркировка), ножны полированы или окрашены в чёрный цвет, на оборотной стороне нет римских цифр;
 Позднее производство (1938—1942): только с кодом RZM, ножны окрашены в чёрный цвет, знаки орла и СС на рукоятке обычно изготовлены из алюминия.

Кинжал старых бойцов 

21 июня 1936 г. представили ещё один вариант кинжала, которым награждали офицеров и унтер-офицеров СС, вступивших в СС до 1933 года. Этот кинжал был идентичен модели 1933 года, но ножны имели цепь из прямоугольных бляшек, украшенных черепами и рунами СС, а также дополнительные серебряные украшения в виде свастик.

Высокопоставленным руководителям СС вручали специальный кинжал с надписью «В знак сердечной дружбы, Г. Гиммлер». Было много вариантов этого кинжала, который вручал лично Генрих Гиммлер. Эти кинжалы были идентичны стандартным кинжалам, но производились из высококачественных материалов и имели позолоченные надписи. Они были и остаются редкостью из-за небольшого количества.

Основные параметры кинжалов СС

Условия награждения 
Церемония награждения проходила ежегодно 9 ноября во время принятия кандидатов СС в Общие СС, подразделения «Мёртвая голова» или Части усиления СС / Войска СС. Перед награждением кандидат должен был оплатить стоимость кинжала — 8.40 рейхсмарки (незначительная в то время сумма).

Кинжал носили с парадной чёрной формой, ношение с серой полевой формой запрещалось до 15 февраля 1943 года.

Кинжалы СС в массовой культуре

В кинематографе 
 «Бесславные ублюдки» — один из «Бесславных ублюдков», сержант Хуго Штиглиц, использовал кинжал СС для убийства сотрудников гестапо. Также кинжал носил главный отрицательный герой фильма, штандартенфюрер СС Ганс Ланда.
 «Адский бункер» и Адский бункер: Чёрное Солнце — кинжал носит бригадефюрер СС Гетц, командир эсэсовцев-зомби.
 «Хеллбой» — в начале фильма кинжал носил один из отрицательных героев, оберштурмбанфюрер СС Карл Рупрехт Кронен .
 «Хеллсинг» — кинжал СС является личным оружием унтер-офицера Шрёдингера.

В видеоиграх 
 Velvet Assassin — кинжал является одним из коллекционных предметов (в игре называется армейским кинжалом).

См. также 
 Кинжал СА

Литература 
 Gordon Williamson: The Waffen-SS — A Handbook p. 158
 Heinz Höhne : Order of the Death’s Head. История SS. Weltbildverlag, 1992, ISBN 3-89350-549-0, p 140

Примечания 

Награждённые кинжалом СС
Награды нацистской Германии
Награды по алфавиту
Кинжалы
Клинковое оружие
Холодное оружие Германии